Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Konala se mezi 24. až 27. červnem 2019 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton. Účast v ní měli zajištenu tenisté figurující mezi 105. až 232. místem na žebříčku ATP. 

Jednalo se o první ročník, v němž za stavu her 12–12 v rozhodující, závěrečné sadě následoval sedmibodový tiebreak. Úvodní dvě kola byla hrána na dva vítězné sety, rozhodující kvalifikační kolo pak probíhalo na tři vítězné sady. Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo sedmnáct do navazujícího mužského singlu, šestnáct řádně a jeden jako tzv. šťastný poražený. 

31letý Belgičan Ruben Bemelmans vytvořil šestým postupem z wimbledonské kvalifikace do hlavní soutěže nový rekord otevřené éry. Debutové kvalifikačním sítem mimo jiné prošli 19letý Australan Alexei Popyrin, jenž se při pondělním zahájení dvouhry poprvé posunul do elitní světové stovky, 20letý Francouz Corentin Moutet, 25letý Američan Marcos Giron či vítěz wimbledonské juniorky z roku 2014 Noah Rubin.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
  Brayden Schnur

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2019